Australian Open 1977 (gennaio)
Australian Open 1977 (dicembre)